Internet Protocol, protocol no orientat a connexió usat tant per l'origen com per la destinació de la comunicació de dades
 IPv4
 IPv5, protocol experimental definit el 1979.
 IPv6, estàndard de nivell de xarxa que s'encarrega de dirigir i encaminar els paquets commutats, dissenyat per a substituir IPv4 a Internet
 Adreça IP, número que identifica inequívocament i de forma única un dispositiu lògic connectat a la xarxa
 IP, acrònim d'iniciativa popular, vegeu iniciativa legislativa popular
 Telefonia IP